A507 peut faire référence à :

Autobus 
 Van Hool A507, un minibus du constructeur belge Van Hool.

Routes 
  Autoroute française A507, rocade de Marseille.